Ascoclavulina är ett släkte av svampar. Ascoclavulina ingår i familjen Helotiaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar,  och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Ascoclavulina